Басс, Майкл Томас младший (, 6 июля 1799 — 29 апреля 1884) — британский пивовар, член Палаты общин Великобритании с 1847 по 1883 год, активно защищавший в своей деятельности в парламенте пивоваренную промышленность. Был щедрым меценатом для Бертон-апон-Трент и Дерби, в которых находилась его компания.

Пивоваренная карьера и личная жизнь 
Басс родился в 1799 году в Бертон-апон-Тренте в семье пивоваров — его дед, Уильям Басс, основал Bass Brewery в 1777 году, а отец, Майкл Томас Басс-старший, расширил производство и стал крупнейшим экспортёром в Россию. Его мать, Сара Хоскинс (Sarah Hoskins), была дочерью Абрахама Хоскинса (Abraham Hoskins), известного в Бертон юриста.

Басс закончил в родном городе школу грамоты, а обучение завершил в Ноттингеме. В 18 лет он включился в семейный бизнес в роли подмастерья; в это время дела шли не очень хорошо, так как торговля с Россией была подорвана континентальной блокадой. Чтобы решить проблему, в 1820-е гг. был начат экспорт индийского светлого эля в Ост-Индию.

В 1827 году Басс взял контроль над компанией, продолжив делать акцент на экспорте в Азию. К 1832-33 компания экспортировала 5000 бочек пива, что представляло 40 % её выпуска в тот год.

Прокладка железной дороги в 1839 году способствовала росту бизнеса благодаря снижению транспортных расходов; в 1830-е у компании были агенты в Лондоне, Ливерпуле, Сток-он-Тренте и Бирмингеме. К 1880 м количество агентов возросло до 21 в Великобритании и ещё одного в Париже. Под руководством Басса производство и продажи компании росли; 340 000 бочек в 1860 году и около миллиона в конце 1870-х. К 1881 году у компании было три пивоварни.

В 1835 году Басс женился на Элизе Джейн Арден (Eliza Jane Arden); у них было два сына и две дочери. Их старший сын, Майкл Басс, перенял управление компанией и получил пэрство. Другой сын, Хамар Альфред Басс (Hamar Alfred Bass) был избран членом парламента, но из-за проблем с азартными играми от управления компанией был отстранён. Дочь Эмили вышла замуж за сэра Уильяма Плоудена (Sir William Plowden), а другая, Алиса — за Джорджа Четвуда (Sir George Chetwode) и стала матерью фельдмаршала Филиппа Четвуда.

Членство в парламенте 
Впервые Басс был выбран в парламент от Дерби в 1848 году и продолжал избираться до 1883 года. В его некрологе в Brewers Journal говорилось, что он был более известен в Палате общин за регулярное посещение, нежели за подвиги в красноречии. Он выступал в роли адвоката пивоваренной индустрии, против законопроектов, направленных на борьбу с алкоголем.

Басс был либералом, поддерживающим свободную торговлю, низкие налоги и улучшение уровня жизни рабочего класса. Он продвигал освобождение от ареста малых должников. Его выступления против уличных шарманщиков из-за уличных выступлений оказались менее успешны.

Басс был известным меценатом; авторы его некрологов объявляли, что его пожертвования суммарно составили ₤80 000, и он дал Дерби новую библиотеку (основанную совместно с музеем и художественной галереей Дерби), художественную школу, и так далее.

Уильям Гладстон предлагал Бассу пэрство, от которого тот отказался, чтобы иметь возможность остаться в Палате общин.

Примечания 

Члены парламента Соединённого королевства (1847—1852)
Члены парламента Соединённого королевства (1852—1857)
Члены парламента Соединённого королевства (1857—1859)
Члены парламента Соединённого королевства (1859—1865)
Члены парламента Соединённого королевства (1865—1868)
Члены парламента Соединённого королевства (1868—1874)
Члены парламента Соединённого королевства (1874—1880)
Члены парламента Соединённого королевства (1880—1885)